Кайл Ма́ртин Че́ндлер (; род. 17 сентября 1965) — американский актёр, лауреат премии «Эмми». Наиболее известен по ролям в телесериалах «Завтра наступит сегодня» и «Огни ночной пятницы».

Биография 
Чендлер родился в Буффало, штат Нью-Йорк. Мать — Салли Чендлер, заводчица собак. Отец — Эдвард Чендлер, фармацевтический представитель и владелец фермы. Получил образование в Университете Джорджии, находящемся в Атенс, штат Джорджия. Женат на Кэтрин Чендлер, имеет двоих детей.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Университета Джорджии